Дете́ктор ( — открыватель, обнаружитель) — техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной.
 Детектор — то же, что и демодулятор, электронный узел, отделяющий полезный (модулирующий) сигнал от несущей составляющей. Разновидности:
 Амплитудный детектор
 Частотный детектор
 Фазовый детектор
 Видеодетектор
 Детектор — то же, что датчик, первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал.
 Пороговый детектор — устройство, подающее сигнал по достижении порогового значения какой-либо плавно изменяющейся величины. Примеры — триггер Шмитта, компаратор.
 Детектор лжи (полиграф)
 Детектор элементарных частиц
 Детектор гравитационных волн
 Детекторы ионизирующего излучения: Счетчик Гейгера, Ионизационная камера, Полупроводниковый детектор ионизирующего излучения и др.

Примечания 

Детекторы